— японская анимационная студия.

История
Компания была основана 15 июля 1982 года Тору Миурой. В дополнении к производству аниме для внутреннего потребления в Японии, AIC ещё оказывает помощь в анимации других мультсериалов, таких как «Инспектор Гаджет». У AIC есть семь подразделений: «AIC A.S.T.A.», «AIC Build», «AIC Classic», «AIC Digital», «AIC PLUS+», «AIC Spirits» и «AIC Takarazuka».

Работы

OVA 
 Megazone 23 серии:
 Megazone 23 Часть I (1985)
 Megazone 23 Часть II (1986)
 Megazone 23 III (1989)
 Megazone 23: Заключительная часть (1989)
 Iczer серии:
 Fight! Iczer One (1985—1987)
 Iczer Reborn (1990—1991)
 Iczer Girl Iczelion (1995)
 Cosmos Pink Shock (1986)
 Gall Force серии:
 Gall Force: Eternal Story (1986)
 Gall Force 2: Destruction (1987)
 Ten Little Gall Force (1988)
 Gall Force 3: Stardust War (1988)
 Rhea Gall Force (1989)
 Gall Force: Earth Chapter (1989—1990)
 Gall Force: New Era (1991—1992)
 Gall Force: The Revolution (1996)
 Call Me Tonight (1986)
 Outlanders (совместно с Tatsunoko; 1986)
 Campus Special Investigator Hikaruon (1987)
 Bubblegum Crisis серии:
 Bubblegum Crisis (1987—1991)
 A.D. Police Files (1990)
 Bubblegum Crash (1991)
 Maryu Senki (1987—1989)
 Black Magic M-66 (1987)
 Dangaioh (1987—1989)
 Daimajuu Gekitou Hagane no Oni (1987)
 Wanna-Be's (1987)
 Dragon's Heaven (1988)
 Spirit Warrior (1988—1991)
 Vampire Princess Miyu (1988—1989)
 Dragon Century (1988)
 Hades Project Zeorymer (1988—1990)
 Metal Skin Panic MADOX-01 (1988)
 Riding Bean (1989)
 Be Boy Kidnapp'n Idol (1989)
 Explorer Woman Ray (1989)
 Legend of Lemnear (1989)
 Cybernetics Guardian (1989)
 Sol Bianca (1990—1997)
 Sol Bianca: The Legacy (1999—2000)
 Ryokunohara Labyrinth: Sparkling Phantom (1990)
 The Hakkenden (1990—1991)
 The Hakkenden: New Chapter (1993—1995)
 The Demon Warrior Luna Varga (1991)
 Burn Up! серия
 Burn Up! (1991)
 Burn Up W (1996)
 Detonator Orgun (1991—1993)
 Genesis Survivor Gaiarth (1992—1993)
 Macross II (1992)
 Sekai no Hikari Shinran Seijin (1992—1997)
 Ai no Kusabi (оригинал; 1992—1994)
 Bastard!! (1992—1993)
 Tenchi Muyo! Ryo-Ohki (1992—1993)
 Tenchi Muyo! Mihoshi Special (1994)
 Tenchi Muyo! Ryo-Ohki 2 (1994—1995)
 Tenchi Muyo! Ryo-Ohki 3 (2003—2005)
 Green Legend Ran (1992—1993)
 Oh My Goddess! (1993—1994)
 Moldiver (1993)
 Kishin Corps (1993—1994)
 Twinbee Paradise (1994)
 Armitage III (1995)
 Elementalors (1995)
 El-Hazard (1995—1996)
 El Hazard 2 (1997)
 Magical Girl Pretty Sammy (1995—1997)
 Ninja Cadets (1996)
 Tattoon Master (1996)
 Battle Athletes Victory (1997—1998)
 Photon (1997—1999)
 Virgin Fleet (1998)
 Kaitou Ranma the Animation (1999)
 Devadasy (2000—2001)
 Magical Play (3D версия; 2001)
 Magical Play (2D версия; 2002)
 Blue Gender (2002)
 Parasite Dolls (2003)
 Tenbatsu! Angel Rabbie (2004)
 Quiz Magic Academy (2008)
 Isekai no Seikishi Monogatari (2009—2010)
 Kigurumikku V3 (2009)
 Megane na Kanojo (2010)
 Ai no Kusabi (ремейк; 2012)

Телевизионные сериалы 
 Lemon Angel (1987—1988)
 Tenchi Universe (1995)
 Tenchi in Tokyo (1997)
 Tenchi Muyo! GXP (2002)
 El Hazard: The Wanderers (1995—1996)
 El Hazard: The Alternative World (1998)
 Magical Project S (1996—1997)
 Battle Athletes Victory (1997—1998)
 Vampire Princess Miyu (1997—1998)
 Burn Up Excess (1997—1998)
 Burn Up Scramble (2004)
 Record of Lodoss War: Chronicles of the Heroic Knight (1998)
 Nightwalker: The Midnight Detective (1998)
 Bubblegum Crisis Tokyo 2040 (1998—1999)
 A.D. Police: Dead End City (1999)
 Dual! Parallel Trouble Adventure (1999)
 Black Heaven (1999)
 Blue Gender (1999—2000)
 Trouble Chocolate (1999—2000)
 Now and Then, Here and There (1999)
 Great Dangaioh (2001)
 Petite Princess Yucie (2002—2003)
 Godannar (совместно с Oriental Light and Magic; 2003)
 Godannar Second Season (2004)
 Battle Programmer Shirase (2003)
 Monkey Turn (2004)
 Monkey Turn V (2004)
 Girls Bravo (2004)
 Girls Bravo second season (2005)
 To Heart ~Remember My Memories~ (2004)
 Magical Canan (2005)
 Ah! My Goddess (2005—2006)
 Ah! My Goddess: Flights of Fancy (2006)
 Ah! My Goddess: Fighting Wings (2007)
 Gun Sword (2005)
 SoltyRei (совместно с Gonzo; 2005—2006)
 Sasami: Magical Girls Club (2006)
 Sasami: Magical Girls Club Сезон 2 (2006—2007)
 Tokko (2006)
 Tokimeki Memorial Only Love (2006—2007)
 Pumpkin Scissors (2006—2007)
 Lovely Idol (2006)
 Tokyo Majin (2007)
 My Bride is a Mermaid (совместно с Gonzo; 2007)
 Tokyo Majin: 2nd Act (2007)
 Bamboo Blade (2007—2008)
 Goshūshō-sama Ninomiya-kun (2007—2008)
 Moegaku 5 (2008)
 S · A: Special A (совместно с Gonzo; 2008)
 Astro Fighter Sunred (2008—2009)
 Ga-Rei Zero (2008—2009)
 Viper's Creed (2009)
 Samurai Harem: Asu no Yoichi (2009)
 GA Geijutsuka Art Design Class (2009)
 Nyan Koi! (2009)
 Sora no Otoshimono (2009)
 Sasameki Koto (2009)
 Ōkami Kakushi (2010)
 Mayoi Neko Overrun! (2010)
 Amagami SS (2010)
 Shukufuku no Campanella (2010)
 Strike Witches 2 (2010; предыдущие серии производства Gonzo)
 Asobi ni Iku yo! (2010)
 Sora no Otoshimono: Forte (2010)
 Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai (2010)
 R-15 (2011)
 Wandering Son (2011)
 Persona 4 the Animation (2011)
 Boku wa Tomodachi ga Sukunai (2011)
 Ebiten: Kouritsu Ebi Sugawa Koukou Tenmonbu (2012)
 Date A Live (2013)
 Kotoura-san (2013)
 Date A Live 2 (2014)
Tenchi Muyou! Ryououki 5th Season (2020)

Фильмы 

 Silent Möbius: The Motion Picture (1991)
 Silent Möbius 2: The Motion Picture (1992)
 Tenchi the Movie: Tenchi Muyo in Love (1996)
 Tenchi the Movie 2: The Daughter of Darkness (1997)
 Tenchi Forever! The Movie (1999)
 Armitage III: Poly-Matrix (1997)
 Armitage: Dual-Matrix (2002)
 Record of Lodoss War (1998)
 Ah! My Goddess: The Movie (2000)
 Sora no Otoshimono: The Movie (2011)

Прочее 
 Candy Boy (первый; 2007)
 Candy Boy (второй; 2008—2009)

Примечания

Ссылки 
 AIC Official website 
 AIC Official website  

Аниме-студии
Компании Токио